El nombre Alejandro Karađorđević puede pertenecer a tres personas de la familia real de Serbia:

 Alejandro Karađorđević (1806-1885), príncipe de Serbia entre 1842 y 1858.
 Alejandro I de Yugoslavia (1888-1934), nieto del anterior, rey de Yugoslavia entre 1921 y 1934.
 Alejandro Karađorđević (1924-2016), hijo del príncipe regente Pablo Karađorđević.
 Alejandro de Yugoslavia (1945), heredero del trono de Serbia, y nieto del anterior rey.
 Alejandro de Yugoslavia (1982), hijo del heredero del trono de Serbia, y bisnieto del anterior rey.